Hatten kan syfta på:

 Hatten – en mer eller mindre styv huvudbonad med kulle och i regel ett brätte, se hatt
 Hatten – en tidskrift
 Karl Gerhard-hatten – en författarutmärkelse inom Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
 Hatten är din – en svensk, animerad, humoristisk musikvideo
 Kvarnen Hatten – en tidigare väderkvarn på nordöstra Södermalm i Stockholm

Geografi

Antarktis 

 Hatten, Antarktis,

Frankrike 

 Hatten, Bas-Rhin – en kommun i departementet Bas-Rhin i regionen Alsace

Norge 

 Hatten (bergstopp i Norge, Nordland fylke, Steigen), 
 Hatten (berg i Norge, Oppland fylke, Lesja), 
 Hatten (berg i Norge, Troms fylke, Storfjord),

Tyskland 

 Hatten, Niedersachsen, kommun, Niedersachsen 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar